Чемпионат Египта по футболу 2006/2007 — 50-й чемпионат Египта, проходивший с 3 августа 2006 года по 25 мая 2007 года.

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2006/2007 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 2006/2007 на soccerway.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
2007 год в Египте
Спорт в Египте в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007